Владимирский округ:

 Владимирский округ — округ Санкт-Петербурга
 Владимирский округ — округ Ивановской Промышленной области (1929—1930)